Die If Stockholm Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Oktober 2005 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Wien die BA-CA TennisTrophy und in Moskau der Kremlin Cup gespielt. Ersteres Turnier zählte zur ATP International Series Gold, während das Turnier in Moskau wie die If Stockholm Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war der Schwede Thomas Johansson, der dieses Jahr als Setzlistenerster im Viertelfinale gegen Paradorn Srichaphan ausschied. Srichaphan, der Turniersieger von 2002, unterlag im Finale wiederum James Blake. Für ihn war es der dritte Titel der Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren Feliciano López und Fernando Verdasco, die dieses Jahr nicht erneut beim Turnier im Doppel antraten. Neue Turniersieger wurden Wayne Arthurs und Paul Hanley, die sich durch den Sieg über die Setzlistenersten Leander Paes und Nenad Zimonjić ihren sechsten gemeinsamen Doppeltitel sicherten. Für Arthurs war es der letzte Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 680.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Stockholm